Ива́н Михе́евич Корние́нко (1917—1948) — участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка 203-й истребительной авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии Степного фронта, капитан. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 8 декабря (21 декабря по новому стилю) 1917 года на хуторе Грязновка ныне Красносулинского района Ростовской области в крестьянской семье. Русский.

Учился в Чернецовской, а затем в Божковской школах, окончил 7 классов. 

С 1933 года — учащийся ФЗУ, затем — работал слесарем в депо, был помощником машиниста паровоза в Каменске. Окончил аэроклуб.

В Красной Армии с 1938 года. В 1939 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Командир эскадрильи капитан Иван Корниенко к августу 1943 года совершил 225 боевых вылетов, в 77 воздушных боях сбил 14 вражеских самолётов. 15 сентября 1944 года гвардии майор Корниенко был сбит зенитной артиллерией противника. К тому времени он выполнил 418 боевых вылетов. Проведя 118 воздушных боёв, сбил 26 вражеских самолётов лично и 2 в паре. До 17 марта 1945 года находился в плену, затем вернулся в свою часть.

После войны И. М. Корниенко продолжал службу в ВВС СССР. Был инспектором по технике пилотирования на Дальнем Востоке, помогал молодым лётчикам осваивать новую технику.

Погиб под Южно-Сахалинском при испытании реактивного самолета 17 марта 1948 года. Похоронен на военном аэродроме пос. Сокол под.Южно-Сахалинском.

На Аллее Героев, г. Красный Сулин установлен его барельеф.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитану Корниенко Ивану Михеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1253).
 Награждён орденом Ленина, 3-я орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Память 

 В Парке Победы Каменска-Шахтинского Герою установлена мемориальная доска.
 Мемориальная доска в память о Корниенко установлена Российским военно-историческим обществом на здании Божковской средней школы, где он учился.
 На Аллее Героев, г. Красный Сулин установлен его барельеф.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Герои Советского Союза — красносулинцы.
 Soviet Fighter Aces of 1936—1953 years — Корниенко Иван Михеевич.

Родившиеся в Красносулинском районе
Железнодорожники СССР
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Члены КПСС
Погибшие при испытании боевой техники